Die German Naval Yards Holdings GmbH (GNYH) ist eine deutsche Holding von Werften im Bereich der Kieler Förde, die German Naval Yards Kiel (vormals HDW-Gaarden) und Lindenau (Kiel) vereint. GNYH gehört zur internationalen Privinvest-Gruppe. Die deutsche Werftengruppe mit gut 1000 Beschäftigten erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von rund 250 Mio. Euro.

Das Unternehmen ist eine international tätige Schiffbau-Gruppe. Sie beschäftigt etwa 1000 Mitarbeiter und ist insbesondere mit dem Bau von Fregatten, Korvetten und der Reparatur von Marineschiffen beschäftigt. Bisher können Schiffe bis zu einer Gesamtlänge von 200 Metern auf Kiel gelegt werden. Neben den drei deutschen Werften gehören der Privinvest-Gruppe die französische Marinewerft CMN, die Royal-Navy-Ausgründung Isherwoods in Großbritannien sowie 75 % von Hellenic Shipyards in Griechenland.

GNYH ist eine 100%ige Tochter der europäischen Werftenholding Privinvest, die sich wiederum im Besitz der französischen Unternehmerfamilie Safa befindet. Insgesamt hat Privinvest bislang einen dreistelligen Millionenbetrag in seine deutschen Werften investiert.

Tätigkeit 
GNYH agiert auf zwei Geschäftsfeldern: German Naval Yards Kiel (GNY Kiel) ist spezialisiert auf Planung, Bau sowie Umbau großer Marineschiffe mit dem Schwerpunkt Fregatten, Korvetten und Patrouillenbooten und Lindenau ist im Reparaturgeschäft aktiv. Unter dem Dach der Holding hat GNYH das Management und die Verwaltung der zwei Werften GNY Kiel und Lindenau zusammengelegt mit dem Ziel, die benachbarten Standorte ausgewogen auszulasten und deren Infrastruktur und Kompetenzen komplementär zu nutzen.

Die Werft-Infrastruktur der Gruppe ermöglicht den Bau großer Schiffe. Unter anderem verfügt GNY Kiel über das größte Trockendock im Ostseeraum (426 Meter lang) und einen Kran mit einem Hubgewicht von bis zu 900 t;  Die Lindenau-Werft hat ein Schwimmdock und 480 Meter lange Pier-Anlagen.

Geschichte

Werften der German Naval Yards Holdings 
Die drei Werften der German Naval Yards Holdings führen die Schiffbau-Tradition im Bereich der Kieler Förde und im Nord-Ostsee-Kanal fort.

German Naval Yards Kiel 
German Naval Yards Kiel entstand aus dem Überwasserschiffbau der Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) und hat eine Marinetradition: Schiffe aller Fregattenklassen, die bei der deutschen Marine aktuell in Dienst sind, entstanden auf dieser Werft. Die Unternehmensgeschichte der größten deutschen Werft HDW reicht bis zur Gründung einer Eisengießerei und Dampfkessel-Bauanstalt im Jahr 1838 zurück. 2011 wurde aus der HDW Gaarden GmbH zunächst die Abu Dhabi MAR Kiel GmbH, die 2015 in German Naval Yards Kiel umfirmierte. Im März 2020 wurde eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Lürssen-Werft-Gruppe geschlossen.

Lindenau in Kiel 
Lindenau wurde 1919 als Schiffswerft Memel-Lindenau & Cie. in Ostpreußen gegründet und nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Kiel-Friedrichsort wieder aufgebaut. An diesem neuen Standort war die Werft früher vor allem für den Bau von Spezialtankern und Forschungsschiffen bekannt. Im GNYH-Verbund konzentriert sich Lindenau inzwischen auf Reparatur- und Wartungsarbeiten. Dazu wurde der Neubau eingestellt und der Helgen abgerissen. Der Betrieb des Docks wurde Ende 2018 beendet.

German Naval Yards Holdings 
Mit der Übernahme von Nobiskrug stieg Privinvest im Jahr 2009 in den deutschen Werftensektor ein. Dieser Einstieg wurde durch die Abu Dhabi MAR LLC, seinerzeit ein Gemeinschaftsunternehmen von Privinvest und Al Ain, realisiert. Kurze Zeit später übernahm Privinvest die von Al Ain gehaltenen Anteile an Abu Dhabi MAR und wurde damit zur Alleineigentümerin von Nobiskrug.

German Naval Yards Kiel (ehemals die Werft HDW-Gaarden bzw. ADM Kiel) wurde 2011 Teil des Werftenverbundes, nachdem Gespräche über ein umfangreicheres Übernahmepaket an ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) zu keinem Ergebnis geführt hatten. 2013 erwarb Privinvest zudem die zuvor insolvente Lindenau-Werft.

Privinvest ist heute die Alleineigentümer aller drei deutschen Werften. Im Jahr 2014 vereinte Privinvest seine drei deutschen Werftstandorte unter dem neuen Firmennamen German Naval Yards Holdings GmbH. In der Folge benannte GNYH die Kieler Marinewerft in German Naval Yards Kiel (GNY Kiel) um. Die Werftengruppe begründete diese Namensänderung mit einer Betonung des Marineschiffbaus und der vollständigen Übernahme der Eigentümerschaft durch Privinvest, deren deutsche Aktivitäten unter dem Dach der GNYH gebündelt wurden.

Nach der Insolvenzanmeldung der Nobiskrug-Werft im Jahr 2021 wurde die Werft von der Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG) übernommen.

Weblinks 
 Internetsite German Naval Yards Kiel
 Internetsite Lindenau Werft
 https://www.algerien-heute.de/35-algerien-heute/politik/465-tyssen-jrupp-liefert-fregatten-fuer-400-mio-an-algerien.htm

Einzelnachweise 

Werft (Deutschland)
Produzierendes Unternehmen (Kiel)
Unternehmen (Rendsburg)
Kieler Hafen
Rüstungshersteller (Deutschland)
Nobiskrug
Howaldtswerke-Deutsche Werft
Gegründet 2009
Produzierendes Unternehmen (Kreis Rendsburg-Eckernförde)